Чехлов — фамилия; имеет женскую форму Чехлова.
 Чехлов, Александр Фёдорович (1939—2012) — русский поэт и прозаик, латвийский журналист и шахматист, майор милиции.
 Чехлов, Валерий Иванович (1941—2006) — советский и российский математик и педагог, специалист по функциональному и математическому анализу.
 Чехлов, Василий Васильевич (1909 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Чехлов, Владимир Иванович (1956—2014) — российский художник.
 Чехлов, Геннадий Фёдорович (1923—1996) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.